Scott Neville est un joueur international anglais de rink hockey. Il évolue, en 2015, au sein du Soham.

Palmarès 
En 2015, il participe au championnat du monde de rink hockey en France.

Référence 

Joueur anglais de rink hockey
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)